Associazione Sportiva Dilettantistica Fanfulla: società di calcio
Associazione Sportiva Ginnastica Fanfulla 1874: società di ginnastica e scherma